Arabia peut faire référence à :
 Arabia, satrapie (province) de l'Empire achéménide, ou Maka (satrapy);
 Arabia, manufacture porcelainière finlandaise fondée en 1873 ;
 Arabia, plus connue sous le nom d'Arnold Böcklin ou Böcklin, police d'écriture de style Art nouveau ;
 (1157) Arabia, astéroïde de la ceinture principale découvert le .
 Arabia, une ancienne entreprise de Finlande.
 Arabia, un centre commercial à Helsinki en Finlande.